Юрий Иванович Ананченко (10 июля 1941, Сталино, Украинская ССР — сентябрь 2015, Донецк, Украина/ДНР) — советский футболист и тренер, двукратный обладатель Кубка СССР (1961,1962), мастер спорта СССР с 1961 года.

Биография 
Воспитанник ДЮСШ «Авангард» Сталино, первый тренер — Н.И. Ансимов.

В 1959—1967 в составе донецкого «Шахтёра» в чемпионате СССР сыграл 161 матч, забил 41 гол.

В дальнейшем играл за «Зарю» Луганск (1967—1968), «Строитель» Полтава (1969) и «Шахтёр» (Горловку) (1969—1972). В последнем клубе в 1978 году работал тренером, в 1979—1980 — старшим тренером.

Мощный, волевой, таранного типа форвард. В лучшие свои годы отличался стабильной результативностью, напористостью и сильным точным ударом

В финале Кубка СССР 1961 против «Торпедо» при счёте 1:1 забил на 65-й и 70-й минутах два мяча, принёсшие победу.

Провёл одну игру за юношескую сборную СССР.

Скончался в сентябре 2015 года в возрасте 74 лет.

Достижения 
 Обладатель Кубка СССР 1961 года.
 Финалист Кубка СССР 1963 года.
 Лучший бомбардир сезона в донецком «Шахтёре» (2): 1963 (с Д. Мизерным по — 6 голов), 1964 (9 голов).
 Включался в списки 33-х лучших футболистов Украинской ССР (5): № 2 — 1961, 1963, 1964, 1966; № 3 — 1959 годах 
 Кавалер ордена «За заслуги» III степени (2011 год).

Примечания

Литература

Ссылки 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Шахтёр» Горловка
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Шахтёр» Горловка
Мастера спорта СССР